Antode (griechisch  „Gegengesang“) ist:

 in der attischen Komödie ein Teil der Parabase
 in der Lyrik Synonym für Antistrophe